Стайлс Пи () — известный американский рэпер, настоящее имя Дэвид Стайлс. Родился 28 ноября 1974 г. в Квинсе, в семье американца и африканки. Стайлс Пи является членом хип-хоп группы D-Block, в которую помимо него входят Jadakiss и Sheek Louch. Песни Стайлса Пи известны их откровенностью и громкими заявлениями в них.

Музыкальная карьера 
Детство Стайлс Пи провел в Йонкерсе, небольшом городке в юго-восточной части штата Нью-Йорк. По соседству с ним жили Jadakiss и Sheek Louch, вместе с которыми в 1994 г. он начинает свою рэп-карьеру. Они образуют группу «THE LOX», подписывают контракт со звукозаписывающим лейблом «Bad Boy Records» и записывают песни с Notorious B.I.G., Шоном Комбсом () и Дарэном Блэкберном (). В 1998 г. «THE LOX» выпускает свой первый альбом, названный «Money, Power & Respect» («Деньги, Власть и Уважение»). Хитом этого альбома был песня «Money, Power, Respect», записанная совместно с Fellow Bad Boy, «Lil Kim» и Ruff Ryder Earl «DMX» Simmons. Однако вскоре Стайлс Пи, в поисках большего заработка, принуждает членов группы «THE LOX» выйти из «Bad Boy Records» и подписывает контракт с другим звукозаписывающем лейблом «Interscope». В составе «Interscope» на свет появляются второй альбом «THE LOX» «We Are The Streets» и первый сольный альбом Джейдэкисса «Kiss Tha Game Goodbye».

В 2002 г. Стайлс выпускает свой собственный сольный альбом «A Gangster and a Gentleman». Хитами были синглы «The Life» и «Good Times (I Get High)», посвященный курению марихуаны.

В 2003, Стайлс Пи и Jadakiss записывают песню «Some Niggas» для микстейпа «Oz Soundtrack», рассказывающего о жизни за решеткой. Среди других песен этого микстейпа, песня «Some Niggas» была одной из самых жестоких и наиболее запомнившихся на улицах.

В 2004, Стайлс Пи выпускает микстейп «Ghost Stories» рассчитанный для распространения только в Нью-Йорке. Однако уже к следующему году этот микстейп можно было найти в других городах и в интернете. Хитом стала песня «Locked Up», записанная совместно с R&B-исполнителем Эйконом.

В 2005, Стайлс Пи выпускает два других автономных микстейпа: «Ghost in the Shell» весной и «Ghost in the Machine» осенью.

Песни, записанные совместно со Стайлсом Пи, можно услышать на альбомах Ghostface Killah, Jadakiss, Miri Ben-Ari и Эйкона. По слухам Стайлс также должен появиться на новом альбоме DMX’а «Walk With Me Now and You'll Fly With Me Later».

Стычки 
В 2001 г. в интервью для «Source Magazine» Джейдэкисс заявил, что рэперы Филадельфии копируют его стиль.

Дискография

Сольные альбомы 
 «A Gangster and a Gentleman» (2002) Certified: Gold 
 «Time Is Money» (2006)
 «Super Gangster, Extraordinary Gentleman» (2007)
 «Mster of Ceremonies (2011)»
 «The World's Most Hardest MC Project» (2012)

The Lox 
 «Money, Power & Respect» (1998)
 «We Are The Streets» (2000)
«Worst Of All Worlds» с Джимом Джонсом (англ. Jim Jones).

Микстейпы 
 Big Mike & Supa Mario — Ghost Stories: The World According To P
 Big Mike & Supa Mario — Ghost In The Shell
 Big Mike & Supa Mario — Ghost In The Machine
 Big Mike & Poobs — The Phantom
 Big Mike — The Phantom Menace
 Pop-Off Productions & Styles P. — Rise Of The Phantom
 DJ Diggz & DJ Rated R — Why I’m the Hardest
 DJ Whiteowl — The Ghost Story
 DJ Trigga — Best of Styles P Freestyles
 DJ Capone — Bullets and Gunsmoke
 Kochece — Do You Believe in Ghosts series
 Independence
 The Ghost Sessions
 DJ Lennox — Ghost Muzik
 DJ Drama & Don Cannon — The Ghost That Sat By The Door
 Big Mike, Dj Thoro & Styles P. — Addicted To The Game Vol. 7

Синглы

Песни с участием Стайлса Пи 
 Posted On The Block — Royce da 5'9" (ft. Styles P & Product)
 You Ain’t Ready For Me — Beanie Sigel (ft. Styles P)
 Tony Sigel A.K.A. Barrell Brothers — Ghostface Killah (ft. Styles P, Beanie Sigel & Solomon Childs)
 General Statis (5 Star General) — Tragedy Khadafi (ft. Kool G. Rap, Scram Jones & Styles P)
 Come One, Come All — Ill Bill (ft. Styles P)/ Kool G. Rap (ft. Styles P)
 Watch Out — DJ Khaled (ft. Akon, Styles P, Fat Joe)
 It’s Personal — DMX (ft. Styles P, Jadakiss)
 Niggaz Done Started Something — DMX (ft. The Lox & Mase)
 Blackout — DMX (ft. The Lox & Jay-Z)
 We Don’t Give a Fuck — DMX (ft. Styles P & Jadakiss)
 D-X-L — DMX (ft. The Lox & Drag-On)
 Locked Up {Remix} — Akon (ft. Styles P)
 Don Status — Guru (ft. Styles P.)
 In The Ghetto — Bronz N Blak (ft. Styles P)
 I’m Not You — Clipse (ft. Roscoe P. Coldchain, Jadakiss, Styles P)
 Metal Lungies — Ghostface Killah (ft. Styles P. & Sheek Louch)
 Comrade’s Call — M-1 (ft. Styles P. & Bazaar Royale)
 Shotgun Season — Fat Joe & Styles P.
 D-Block 2 QB — Alchemist ft. Styles P. Havoc, Big Noyd & J-Hood (rapper)
 Keep It Gangsta (Remix) — Fabolous (ft. Styles P., Paul Cain, Jadakiss & M.O.P.)
 Knocking Heads Off — Lil Jon (ft. Jadakiss, Styles P)
 Karaoke Nite — Jin ft. Styles P.
 Wise Guys — Statik Selektah ft. Nas, Styles P. & Scram Jones
 Jenny From The Block — Jennifer Lopez (ft. Styles P and Jadakiss)
 We Belong Together (Remix) — Mariah Carey (ft. Styles P And Jadakiss)
 Can’t You See — Lemar (ft. Styles P and Mica Paris)
 Banned From TV — Noreaga (ft. Cam'ron, Styles P., Jadakiss, Big Pun & Nature)
 We Gonna Win — Miri Ben-Ari (ft. Styles P)
 Ghetto Love Remix — Angie Stone ft. Styles P.
 Just Another Day — Obie Trice & Styles P.
 Raised With Them Gangstas — Papoose (ft. The LOX, Black Rob & McGruff)
 Shot Down — DMX (ft. 50 Cent and Styles P)
 Blown Away — Akon (ft. Styles P)
 Bang Bang — Krumbsnatcha (ft. Styles P.)
 Push It Remix — Рик Росс ft. Bun B. Jadakiss, Styles P. & The Game
 One Blood (Remix) The Game (ft. Jim Jones, Snoop Dogg, Nas, T.I., Fat Joe, Lil Wayne, N.O.R.E., Jadakiss, Styles P, Fabolous, Juelz Santana, Рик Росс, Twista, Kurupt, Daz, WC, E-40, Bun B, Chamillionaire, Slim Thug, Young Dro, Clipse and Ja Rule).
 Pop That Cannon — Cassidy (ft. Styles P)
 Ruff Ryders All-Star Freestyle — Ruff Ryders (ft. Cassidy, J-Hood (rapper), Styles P)
 Ya’meen — Method Man (ft. Styles P, Fat Joe)
 Use Mad Clips — Cormega (ft. Styles P)
 I Never Thought — KZ (ft. Beanie Sigel, Styles P & Scarface)
 914 — Pete Rock ft. Styles P & Sheek Louch
 Fly Shit — Ras Kass ft. Styles P.
 Go Hard — Killa Klump Scarface ft. Styles P
 Live From The Streets — Angie Martinez (ft. Jadakiss, Styles P, Beanie Sigel, Kool G Rap & B.R.E.T.T.
 Respect My Gangsta — Drag-On ft. Styles P
 Get In Touch With Us — Lil'Kim & Styles P
 Tell Me (Remix) — Lil' Flip Feat. Styles P
 Someday [Urbanix Remix](featuring Styles P)
 I’m High — T-Pain (featuring Styles P)
 The Hardest Out Hell Rell (featuring Styles P)
 Smile — Trae feat. Styles P & Jadakiss
 That's What It Is - Eve feat. Styles P
 Favorite Rap Stars-(Havok) (featuring Raekwon & Styles P)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью Стайлса Пи для Prefix
 The DJ Booth: Интервью Стайлса Пи
 Styles P Freestyle on Rap City The Booth
 Styles P Interview
 New Syles P interview with HipHopGame.com
 Syles P interview with ArtOfRhyme.com

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 28 ноября
Родившиеся в 1974 году
Члены D-Block
Рэперы из штата Нью-Йорк